Royal Navy har haft 12 skibe med navnet Repulse. Navnet betyder "frastøde" eller "slå tilbage".

Repulse var en galleon med 50 kanoner, også omtalt som Due Repulse. Søsat i 1595 og på flådelisten frem til 1645.
HMS Repulse var en "fifth rate" (svarende til en fregat) med 32 kanoner, bygget i Frankrig 1758 som Bellone. Skibet blev erobret i 1759 af HMS Vestal og forliste i 1776.
HMS Repulse var en "cutter" med 10 kanoner. Købt i 1779 og på flådelisten til 1781.
HMS Repulse var et linjeskib med 64 kanoner ("third rate"), søsat i 1780 og forlist i 1800.
HMS Repulse var en "cutter" med 12 kanoner, købt i 1780 og forlist i 1782.
HMS Repulse var et fartøj med fire kanoner, købt i 1794 og ophugget året efter.
HMS Repulse var et linjeskib med 74 kanoner ("third rate"), søsat i 1803 og ophugget i 1820.
HMS Repulse var et skruelinjeskib med 91 kanoner ("second rate"), søsat 27. februar 1855. Den 7. december 1855 blev det omdøbt til HMS Victor Emmanuel til ære for kongen af Sardinien. Fra 1873 brugt som logiskib, og solgt i 1899. 
HMS Repulse var et panserskib, søsat i 1868 og solgt i 1889.
HMS Repulse var et slagskib af Royal Sovereign klassen, søsat i 1892 og solgt i 1911.
HMS Repulse var en slagkrydser af Renown klassen, søsat i 1916. I 1941 indgik den i Force Z og blev sænket af japanske fly 10. december 1941. 
HMS Repulse var en atomdrevet undervandsbåd af Resolution klassen, søsat i 1967 og i tjeneste til 1996. Eksisterer fortsat.

Indeks over skibsnavne